Runaway Bay kan syfta på följande platser:

Jamaica 

 Runaway Bay, Jamaica, ort,

USA 

 Runaway Bay (ort i USA, Texas), Wise County, 
 Runaway Bay (vik i USA, Wisconsin), Kenosha County, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar